Klippel est un nom de famille notamment porté par :
 Maurice Klippel (1858 - 1942), neurologue et psychiatre français ;
 Jean-Nicolas Klippel (1777-1829), médecin.